In Concert hace referencia a varios artículos:

Álbumes
In Concert (álbum de Derek and the Dominos) (1973)
In Concert (álbum de The Beach Boys) (1973)
In Concert (álbum de Blood, Sweat & Tears) (1976)
In Concert (álbum de The Doors) (1991)
In Concert (álbum de Jethro Tull) (1995)
In Concert (álbum de Dead Can Dance) (2013)

Nombres similares
Beach Boys Concert (1964)
Concert: The Cure Live (álbum en vivo de The Cure) (1984)
Cities In Concert, Houston-Lyon (álbum en vivo de Jean-Michel Jarre) (1987)
In Concert 1987: Abigail (álbum en vivo de King Diamond) (1990)
In Concert/MTV Plugged (álbum en vivo de Bruce Springsteen) (1993) / (1997)
David Gilmour in Concert (DVD musical de David Gilmour) (2002)
In Concert In Auditorio Nacional (álbum en vivo de Drake Bell) (2008)
In Concert: The Party's Just Begun Tour (álbum en vivo de The Cheetah Girls) (2010)